Fotopowielacz – rodzaj lampy próżniowej
 Puchar Miast Targowych – ogólnoeuropejski klubowy puchar piłkarski, protoplasta Pucharu UEFA
 PMT Linie Kolejowe